Holyrood puede referirse a:
 Parque de Holyrood, Escocia.
 Palacio de Holyrood, Escocia.
 Metonimia del Parlamento Escocés, por su ubicación.
 Holyrood (Kansas), localidad estadounidense.